

Musica 
 Peep – album dei Rasmus del 1996

Onomastica 
 Peep – nome proprio di persona maschile estone

Persone 
 Helend Peep – attore e cantante estone
 Lil Peep – cantautore statunitense
 Viljar Peep – storico e funzionario estone

Altro 

 Pressione positiva di fine espirazione

 Piano edilizia economica popolare

Pagine correlate 
 Peeps
 Pip